Vorderbichl ist der Ortsname von

 Vorderbichl (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Vorderbichl (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern